Alan North (acteur) (23 december 1920 - 19 januari 2000) een filmacteur die bekend is uit onder andere de serie Police Squad!
 Alan North (motorcoureur) (Durban (Zuid-Afrika), 15 augustus 1953) - een Zuid-Afrikaans motorcoureur